A lo largo de la historia han existido dos batallas con este mismo nombre:

Batalla de Tannenberg (1410), también llamada Batalla de Grunwald, en la que la Orden Teutónica sufrió una contundente derrota frente a polacos y lituanos.
Batalla de Tannenberg (1914), que enfrentó al Imperio ruso y al alemán durante la I Guerra Mundial.